De Noorse voetbalbeker 1997 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 1997) was de 92ste editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 20 mei met de eerste ronde en eindigde op 26 oktober 1997 met de finale in het Ullevaal Stadion in Oslo. Het toernooi werd gewonnen door Vålerenga IF dat Strømsgodset IF in de eindstrijd met 4-2 versloeg en daarmee voor de tweede keer in de clubgeschiedenis het bekertoernooi op zijn naam schreef.

Schema

Zie ook
 Tippeligaen 1997
 1. divisjon 1997
 Noors voetbalelftal in 1997

1997
Noorwegen